Флаг муниципального образования Аби́нское городское поселение Абинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 11 сентября 2009 года решением Совета Абинского городского поселения № 737-с и 10 декабря 2009 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5774.

Описание 

«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое волнисто на малиновую и голубую части (5:1), окаймлённое жёлтой полосой шириной в 1/10 длины полотнища и воспроизводящее композицию герба поселения, выполненную жёлтыми, чёрными и зелёными цветами».

Обоснование символики 
Абинское крепостное укрепление, построенное казаками на берегу реки Абин в дальнейшем стало основой станицы Абинской, которая в 1963 году получила статус города. На флаге городского поселения показана старинная крепость (символ защиты, охраны, преграды), стоящая на лазурной реке.

Жёлтая полоса, украшенная 12-ю листьями дуба и окружающая композицию из стоящей на реке крепости, указывает на то, что Абинское городское поселение является административным центром одноимённого района, на флаге которого аналогичная композиция.

Символика дуба (дубовых листьев) многозначна:

— символ твёрдости духа, несгибаемости, стойкости;

— символ плодородия, достатка.

— символ выносливости, долговечность, бессмертия.

Символика числа 12 («дюжина», сравни «сдюжить, то есть смочь») — положительна в отличие от символики числа 13 («чёртовой дюжины»). Примеры числа 12: в году — 12 месяцев; 12 часов дня и ночи; 12 апостолов христианской церкви и т. д.

Зелёная волнистая полоса вверху — аллегория предгорий Кавказа, в которых расположена территория городского поселения. Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Малиновый цвет (пурпур) — символизирует власть, славу, почёт, величие, благородство происхождения, древность.

Голубой цвет (лазурь) — символ реки Абин, а также символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением крепости